Anthophila kan syfta på:

 Anthophila (steklar) – enligt nya forskningsrön en egen monofyletisk grupp för bin i överfamiljen Apoidea
 Anthophila (gnidmalar) – ett fjärilssläkte inom familjen Gnidmalar, (Choreutidae).